Martin Parýzek (né le  à České Budějovice en République tchèque) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2006 avec les HC České Budějovice dans la ligue Extraliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || HC České Budějovice || Extraliga ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || 67's d'Ottawa || LHO ||58 ||4 ||26 ||30 ||73 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2008-2009 || 67's d'Ottawa || LHO ||62 ||5 ||23 ||28 ||46 ||7 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2009-2010 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga ||48 ||0 ||3 ||3 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga ||25 ||0 ||0 ||0 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="3"|2011-2012 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga || 6||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| IHC Písek || 1.Liga ||16 ||1 ||1 ||2 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|HC Most || 1.liga  ||28 ||0 ||4 ||4 ||16 ||9 ||1 ||4 ||5 ||10
|- 
|rowspan="2"|2012-2013 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| HC Most ||1.Liga  ||43 ||1 ||4 ||5 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|2013-2014 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga ||17 ||0 ||3 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| HC Baník Sokolov || 1.Liga ||19 ||2 ||8 ||10 ||8 ||9 ||0 ||4 ||4 ||2
|- 
|rowspan="3"|2014-2015 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga ||0||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| HC České Budějovice || 1.Liga  ||11 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| HC Rebel Havlíčkův Brod || 1.Liga  ||18 ||3 ||2 ||5 ||16 ||5 ||0 ||3 ||3 ||2
|- 
| 2015-2016 || HC Dukla Jihlava ||1.Liga   ||25 ||1 ||3 ||4 ||6 ||10 ||0 ||2 ||2 ||4
|- 
| 2016-2017 || Orlik Opole ||PHL  ||34 ||4 ||9 ||13 ||22 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2017-2018 ||IHC Písek ||2.Liga   ||30 ||5 ||5 ||10 ||68||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2019-2020 ||IHC Písek || 2.Liga   ||38 ||9 ||19 ||28 ||16 ||5 ||0 ||0 ||0 ||8
|- 
| 2019-2020 || EHF Passau ||Regionalliga  ||
|- 
| 2020-2021 ||IHC Kralov Písek || 2.Liga   ||2 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1989
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Karlovy Vary
Défenseur de hockey sur glace